Шлефли ( или Schlaefli):

 Шлефли, Людвиг (1814—1895) — швейцарский математик.
 Шлефли, Иоганнес (род. 1957) — швейцарский дирижёр.